Balongrejo (Bagor), plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java, Indonesië
 Balongrejo (Berbek), plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java, Indonesië
 Balongrejo (Banjarejo), plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java, Indonesië